Аламос има више значења:

 Аламос (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аламос (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Аламос (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Аламос (Аламос, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Аламос (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику